«Всадница» —  женщина, сидящая или едущая верхом на лошади, скакуне. 
Также название нескольких литературных и живописных произведений:
 «Всадница» — картина Карла Брюллова, написанная в 1832 году.
 «Всадница» — стихотворение Игоря Северянина (1930).

См. также